Die Kategoria e Parë 1993/94 (sinngemäß: Erste Liga) war die 55. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 4. September 1993 und endete am 30. April 1994.

Saisonverlauf 
Die Liga war im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf 14 Teams verkleinert worden. In der Saison 1992/93 waren KS Kastrioti Kruja, FK Tomori Berat und KS Pogradeci aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam KS Besëlidhja Lezha nach dreijähriger Abstinenz wieder hinzu. Titelverteidiger war FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zweimal gegen jede andere Mannschaft an. Im Gegensatz zum Vorjahr, als die letzten drei Mannschaften in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen mussten, stiegen dieses Mal nur die beiden Tabellenletzten ab, weil die Liga in der folgenden Saison erneut auf 16 Teilnehmer aufgestockt werden sollte. Der Meister zog aufgrund einer neuen UEFA-Regel nicht mehr wir noch zuvor in die UEFA Champions League, sondern in den UEFA-Pokal ein, sodass Albanien im nächsten Jahr keinen Champions-League-Teilnehmer stellte.

Insgesamt fielen 388 Tore, was einem Schnitt von 2,1 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde Edi Martini von KS Vllaznia Shkodra.

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr konnte Teuta Durrës nun die Tabellenspitze erobern und den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte feiern. Dabei musste man nur neun Gegentore hinnehmen und distanzierte Verfolger SK Tirana, welches ebenso wie das drittplatzierte Flamurtari Vlora in der vorherigen Saison noch in den Abstiegskampf verwickelt gewesen war, um vier Zähler. Es folgte Vllaznia Shkodra auf dem vierten Rang. Wieder einmal war mehr als die Hälfte der Liga bis zum Ende abstiegsgefährdet. Selbst die sonstigen Spitzenteams Partizani und Dinamo Tirana hatten genau wie Apolonia Fier und KF Elbasani am Ende nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Albpetrol Patos, Aufsteiger Beselidhja Lezhë und der Vorjahresdritte Besa Kavaja wiesen sogar nur einen Zähler Abstand auf. Neben dem abgeschlagenen Sopoti Librazhd musste daher KS Lushnja den Gang in die Zweitklassigkeit antreten – und dies nur aufgrund der um einen einzigen Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen KS Laçi.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Teuta Durrës

Literatur

Einzelnachweise 

1993 94
Fußballsaison 1993/94